Aimoré foi um instrumentista e compositor de música popular brasileira.

Discografia
Serenata/Romance sem palavras

Compositores do estado de São Paulo